Stammholz steht für:

 pflanzenmorphologisch die verholzte Sprossachse des Baumes und andere aufrechte Wuchsformen, siehe Baum #Baumstamm
 forstlich der nutzbare Stammteil ohne Geäst, Wipfel und Stumpf, siehe Rundholz